Lançada em novembro de 2008, a Revista Zero, do Grupo Símbolo, aborda a beleza da cabeça aos pés.
A modelo e apresentadora Fernanda Motta foi capa da edição de estreia da Zero. Nas duas edições seguintes, estrelaram na capa Deborah Secco e Mariana Weickert. A apresentadora Íris Stefanelli foi capa da quinta edição da revista.

Os leitores encontrarão na Zero as seguintes cover pages: Life News, Fashion Beauty, Perfect Body e Be Happy.

Life News - Perfil de capa, Jornal Zero Express e Bela.com.

Fashion Beauty - A editoria reúne beleza e moda.

Perfect Body - Dieta, fitness e saúde para deixar a vida da leitora mais leve e muito mais saborosa.

Be Happy - Caderno que busca a vida equilibrada e sexo feliz.

Ligações externas
 Revista Zero
 Fernanda Motta na Zero número 1 - EGO
 Deborah Secco na Zero número 2 - BOL notícias
 Mariana Weickert na Zero número 3 - iTodas

[[Categoria:Revist
as do Brasil]]